Caja de música puede referirse a:

 Caja de música (álbum de Pedro Aznar), álbum del cantante Pedro Aznar.
 Caja de música (álbum de Monsieur Periné), álbum del cantante Monsieur Periné.